Dit is de wereldranglijst van september 1997 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 17 september 1997.

Mannen 09